Classe je bilo trgovsko pristanišče 4 km vzhodno jugovzhodno od Ravene v Italiji. Bilo je blizu vrha jadranske obale. Skoraj petsto let je bilo pomembno strateško vojaško pristanišče. Ko se ni uporabljalo kot vojaško pristanišče, je bilo pomembno trgovsko pristanišče za cesarsko prestolnico Raveno v Rimskem cesarstvu. Classe izvira iz latinske besede classis, kar pomeni flota.

Republikansko obdobje 
Tukaj je bil majhen pristan in trgovsko pristanišče. Mesto Ravena, severno od pristanišča, je bilo ustanovljeno v poznem 3. ali zgodnjem 2. stoletju pr. n. št.

Zgodnje obdobje Rimskega cesarstva

Izvor Classeja 
Nekje med letoma 35 in 12 pr. n. št.  je Oktavijan (kasneje znan kot cesar Avgust) pristanišče Ravene ustanovil kot eno od domačih pristanišč svoje nove rimske mornarice. Južno od pristanišča so območje zasedla predvsem pokopališča, vendar je do 2. stoletja našega štetja zraslo mesto, v latinščini znano kot Classis.

Avgust je to mesto morda izbral zaradi njegovega strateškega položaja. Območje, v katerem je Avgust želel zgraditi Classe, je bilo v laguni. Bilo je nepremagljivo s kopnega in obdano z močvirji. Osnova je bila umetno zgrajena v tej laguni. Za razliko od pristanišč Portus ali Ostia, Classe ni imel šesterokotnega bazena. Namesto tega so bile osnovne instalacije zgrajene na kolih.[8] Ko so bili ti postavljeni, je bilo pristanišče narejeno iz velikih hrastovih tramov. Do 1. stoletja našega štetja so graditelji vgradili keramične drobce. Do 2. stoletja so ga prenovili z opeko. Avgust je pristanišče zasnoval samo za vojaške namene. Mesto je imelo samo eno slabost, dostop do sladke vode. To oviro je premagal cesar Trajan, ki je zgradil 35 km dolg akvadukt do Ravene, ki bi lahko oskrboval tudi Classe. Po izgradnji flote je število tam živečih vojakov in njihovih družin raslo počasi, a vztrajno. V naslednjih tristo letih je postal Classe ena najpomembnejših rimskih pomorskih oporišč, dom vzhodnosredozemske flote. Zgodovinar iz 3. stoletja Kasij Dion navaja, da je imela flota dvesto petdeset ladij. To je edino poročilo, ki je preživelo do danes in samo zato, ker ga je citiral Jordan, zgodovinar iz 6. stoletja.

Družba 
Pred Avgustovo ustanovitvijo flote ni nobenih dokazov o bivanju na območju, ki je postalo Classe. Arheologi so do danes našli le ostanke pokopališč iz tega obdobja. Ni znano, ali so bila ta pokopališča poganska ali krščanska. Vendar so bila najverjetneje poganska, ker arheologi ne najdejo dokazov o vračanju prebivalstva do 2. stoletja. To sovpada z vzponom krščanstva v Classe.

Pozno obdobje Rimskega cesarstva 
Zaradi krize 3. stoletja sta Ravena in pristanišče začela propadati. Mesto Ravena je bilo v 250. in 260. letih vsaj dvakrat opustošeno, pristanišče pa ni bilo več vzdrževano; začelo se je sušiti in polniti z muljem. Kljub temu so se rimski cesarji že leta 306 začeli zadrževati v Raveni, da bi opazovali pristanišče in ugotovili, ali so sovražniki blizu. Ko je bila Ravena leta 402 izbrana za uradno prestolnico zahodnega cesarja, je Classe postal uspešnejši kot kdaj koli prej, stanovanjsko območje južno od pristanišča pa je bilo v poznem 4. stoletju obdano z obzidjem. Pomemben del kraljeve uprave je bilo njeno žitno skladišče in distribucija. Tudi po letu 476, ko Ravena ni bila več rimska cesarska prestolnica, sta preživela in njeno pristanišče, mesto Classe pa je bilo obnovljeno pod ostrogotskim kraljem Teoderikom.

Družba 
Medtem ko je bila Ravena cesarska prestolnica, so tam živeli nekateri mornarji in njihove družine. Vendar pa je večina mornarjev in njihovih družin živela v velikih vojašnicah cesarske flote. Ker na tem območju ni bilo drugih velikih mest, so družine ostale in pustile korenine v Raveni in Classe. (upoštevajte, da mornarjem ni bilo dovoljeno zakonsko poročiti, ko so bili vpisani v floto). Kar zadeva vlado Classeja, jo je vodil prefekt cesarske flote. Ko pa je Ravena leta 402 postala cesarska prestolnica, se zdi, da je Classe spadal pod njeno jurisdikcijo.

Krščanska prisotnost 
Arheološki ostanki kažejo, da je bilo krščanstvo pomemben del življenja v Classeju. »Postalo je središče najzgodnejše krščanske skupnosti.« Pokopališča iz poznega 2. stoletja kažejo začetek krščanstva v Classeju. Od 4. stoletja je Classe pridobil več veličastnih cerkva, pa tudi lastno krstilnico. »Geografsko in simbolno osrednji del krščanskega bogoslužja v regiji Classe je bila cerkev, posvečena prvemu ravenskemu škofu, svetemu Apolinariju«, ki je bila zgrajena v 540. letih  - Bazilika svetega Apolinarija, Classe je edina cerkev, ki še danes stoji. Druge cerkve v bližini Sant'Apollinara so bile posvečene drugim zgodnjim škofom, ki so bili tam pokopani, saj je bilo to območje, kjer so bila pokopališča v rimskem obdobju. Ni dokazov, da bi Classe kdaj imel svojega škofa. To je bilo verjetno zato, ker je bil Classe toliko manjši od Ravene, da ni bilo treba, da bi imel Classe svojega škofa.

Končno, cerkev Sant'Apollinare Nuovo v mestu Ravena ima mozaike, ki prikazujejo pristanišče Classe v 520-ih letih. Mesto Classe je obzidano z amfiteatrom, baziliko, vhod v pristanišče pa obdajata dva svetilnika. Ostanki svetilnikov niso bili nikoli najdeni.

Flota

Zahodna 
Classe bi lahko imel floto dvesto petdeset ladij in bi lahko sprejel arzenale, skladišča in vojašnice. Floto so sestavljale triere, kvadrireme in liburne (lahka plovila). Te ladje so bile poimenovane po bogovih, boginjah in rekah. Flota je zaposlovala izdelovalce sekir, tesarje, zdravnike, zastavonoše, rogiste, častnike, veslače, pilote, serviserje, čuvaje ritma za veslače, pisarje, mornarje in mojstre orožja. V floto je bilo na nek način povezanih kar deset tisoč mož. Flota je bila uporabljena predvsem za ohranjanje miru v Sredozemlju. Glavna žarišča flote so bili Jadransko in Egejsko morje, čeprav je patruljirala v vodah Sredozemlja vse do Španije. Leta 24 je bila flota uporabljena za zadušitev upora sužnjev v Brundiziju. Ko se flota ni uporabljala v vojaške namene, je bila uporabljena za zaščito trgovskih ladij pred pirati. Čeprav obstaja malo dokazov, nedavni znanstveni konsenz zavrača domnevo, da v zgodnjem imperiju v Sredozemlju ni bilo piratov, raje pripisujejo zasluge floti v Classeju za njihovo zatiranje. Tam so odkrili nagrobnike mornarjev flote. Do leta 69 je imela flota Classe pet tisoč ladij. Do leta 324 je zahodna avgustovska mornarica izginila. To je bilo najverjetneje zato, ker je bila zahodna polovica cesarstva obremenjena z državljansko vojno. Cesar Konstantin I. Veliki se je boril v državljanskih vojnah s svojimi kolegi tetrarškima cesarjema Maksencijem in Licinijem za izključni nadzor nad cesarstvom. Cesarstvo ni imelo sredstev da bi imelo mornarico v Classeju.

Vzhodna 
Vzhodni del rimskega cesarstva je razumel, kako pomemben je Classe kot vojaško pristanišče. Učenjakom ni jasno, kdaj je prišlo do prehoda med zahodno usmerjeno mornarico in mornarico, usmerjeno v vzhod; ocene so med 324 in 383. Ta nova vzhodna mornarica je bila stalna flota v Classeju. Flota je bila uporabljena za nadzor nad Egejskim morjem in vzhodnim delom Sredozemlja. Kasneje je bila uporabljena za pomoč pri vračanju izgubljenega rimskega ozemlja na zahodu, kot je Italija. Vendar pa je med letoma 383 in 450 stalna flota izginila.

Ostrogotsko obdobje 
Rimska cesarska vladavina se je končala, ko je leta 476 Odoaker, germanski magister militum, odstavil zahodnega cesarja Romula Avgusta in se razglasil za kralja Italije. Do leta 480 je bil cesar na vzhodu Zenon odločen, da bo končal Odoakra in njegovo kraljestvo. Zenon je spodbudil Teoderika, naj napade Italijo in ji vlada kot namestnik. Teoderik je uspel uničiti Odoakrovo kraljestvo, vendar se je pozneje razglasil za kralja Italije in ustanovil svojo prestolnico v Raveni. Ostrogotsko kraljestvo Teoderika Velikega je trajalo med letoma 490 in 540. Classe, ki ga je podedoval Teoderic, ni bilo več prvorazredno vojaško pristanišče. Del pristanišča je bil popolnoma izsušen; vendar je Teoderic delal za popravilo pristanišča in pristanišča. Kljub tej prenovi pristanišče ni bilo več pomembna vojaška pomorska postojanka. Pravzaprav je bil Classe izbrisan iz uradnega vojaškega registra. Namesto tega je pristanišče postalo pomembno trgovsko pristanišče za vso severno Italijo.

Ravenski eksarhat 
Vzhodna polovica cesarstva je bila od leta 324 povezana s Classe prek mornarice. V prvi polovici 6. stoletja si je cesarstvo prizadevalo za svoje pristaniško mesto. Cesar Justinijan I. je nasprotoval ostrogotski vladavini v Italiji z utemeljitvijo, da je arijanska sekta krivoverstvo. Poslal je svojega generala Belizarja, da ponovno zavzame Italijo, vključno z Raveno in Classe, za vzhodno polovico cesarstva. Leta 540 je Belizar ponovno osvojil Classe v gotskih vojnah (535-554). Pod vzhodnim nadzorom je ostal do leta 751. Ta čas je znan kot Ravenski eksarhat. Justinijan, ki je razumel strateški pomen Classe, je ponovno prenovil pristanišče. Classe je postalo drugo najpomembnejše pristanišče za Konstantinoplom. Classe je v začetku 6. stoletja postal uspešno svetovljansko pomorsko in trgovsko središče. Zaradi tega je prišlo do povečanja prebivalstva. Za novo prebivalstvo so bile zgrajene nove cerkve in bazilike, vključno z zgoraj omenjenim Sant'Apollinare in Classe. Druga velika cerkev tega časa je bila San Severo. Gradnjo je leta 570 začel nadškof Peter III., dokončal pa jo je nadškof Janez II. leta 582. Po zaključku je bila posvečena ravenskemu škofu iz 4. stoletja, svetemu Severu.

Langobardska vojna 
V poznem 6. stoletju je skupina barbarov, znana kot Langobardi, vdrla v Raveno in leta 579 oropala Classe. Napad je vodil Faroald I., vojvoda iz Spoleta, ki je kratek čas nadzoroval mesta. Vendar je Drocdulf, Sbeb, ki se je boril za vzhodno cesarstvo, ponovno pridobil Classe in prisilil Langobarde, da so mesto vrnili Vzhodnemu cesarstvu. V letih 717–718 je langobardski vojvoda Faroald I. zavzel Classe, vendar mu je kralj Liutprand ukazal umik, ki je nekaj let pozneje sam zavzel Classe in ga ponovno vrnil Bizantincem. Leta 751 je drugemu kralju, Ajstulfu, uspelo osvojiti Raveno. S tem se je končal Ravenski eksarhat. Med langobardskimi vojnami, medtem ko je bilo Raveni večinoma prizaneseno, se zdi, da je bil Classe popolnoma uničen. V tem času se je pristanišče popolnoma posušilo. Zaradi langobardskih vojn in propadanja pristanišča se je mesto Classe dramatično skrčilo. Po tem dogodku Classe ni bil nikoli več pomembno vojaško ali trgovsko pristanišče.

Srednji vek 
Frankovski kralj Pipin Mali je leta 756 pregnal Langobarde iz Ravene in Classeja; po tem so ozemlju za kratek čas vladali ravenski nadškofje. Ko je Pipinov sin Karl Veliki osvojil langobardsko kraljestvo leta 774, je obe mesti predal papežu in postali sta del novoustanovljene Papeške države. Sredi 9. stoletja so muslimani napadli Classe in ga oplenili. Prav tako je nekje v srednjem veku reka Pad popolnoma uničila pristanišče. Zaradi tega so arheologi prisiljeni uporabiti druge dokaze za rekonstrukcijo, kako je pristanišče morda izgledalo.

Sodobnost 
Danes je Classe arheološko najdišče. Glavna mesta izkopavanja so: Podere Chiavichetta, San Severo, Podere Marabina in Saint Probus. Tla pod Raveno in Classe se že stoletja pogrezajo. Pravzaprav se vsako stoletje potopi za približno 16–23 cm. To zelo oteži izkopavanja. Ko arheologi kopljejo, najdejo artefakte na različnih ravneh. Od 3–6 m pod površjem je material iz cesarske vladavine; od 2–4 m material iz ostrogotskega kraljestva in od 4–8 m material iz Rimske republike. Zaradi kopičenja mulja se je obala premaknila za 9 km proti vzhodu. Če obiščete Classe, se morate za ogled oceana povzpeti na vrh zadnjega stražnega stolpa. 16. julija 2015 je arheološko najdišče postalo muzej, ki je odprt za obiskovalce.

= Sklici

Reference

Antični viri
Zaradi burnih časov je do danes preživelo le nekaj poročil iz prve roke. Obstajata dva glavna vira: Apijan, zgodovinar, ki je leta 39 pr.n.št. izjavil, da: Avgust je naročil nove zgradbe v Classeju. Obstaja tudi Cassius Dio, ki ga Jordanes omenja. To pomeni, da so se arheologi prisiljeni zanašati na epigrafske dokaze, kot so stenske rezbarije, mozaiki in nagrobniki, ko poskušajo rekonstruirati, kakšno je bilo življenje v Classeju.

Because of the tumultuous times, few firsthand accounts survive to this day. There are two main sources: Appian, the historian who in 39 BCE stated that: Augustus ordered new buildings at Classe. There is also Cassius Dio who is referenced by Jordanes. This means that archeologists are forced to rely on epigraphic evidence such as wall carvings, mosaics and tombstones when trying to reconstruct what life was like in Classe.

Sodobni viri
Iskanje znanstvenih informacij o razredu v angleščini je izjemno zahtevno. Najbolj obsežna knjiga je Ravenna v pozni antiki avtorice Deborah Mauskopf Deliyannis. V njem razpravlja o različnih fazah pristanišča in podaja tudi najnovejše arheološke podatke januarja 2010. Druga knjiga v angleščini je The Story of Ravenna Edwarda Huttona, objavljena leta 1926. Večina najnovejših informacij o Ravenni in Classe lahko najdete v italijanskih akademskih revijah.

Finding scholarly information on Classe in English is extremely challenging. The most comprehensive book is Ravenna in Late Antiquity by Deborah Mauskopf Deliyannis. In it, she discusses the various stages of the port and also gives the most up to date archeological information as of January 2010. Another book in English is Edward Hutton’s The Story of Ravenna, published in 1926. Most of the latest information on Ravenna and Classe can be found in Italian academic journals.

Literatura 
Appian, Book II of Civil Wars. 2.41
Bowersock, G.W., Brown, Peter and Grabored, Olge. "Ravenna" In Late Antiquity: a Guide to the Postclassical World. Cambridge, MA: The Belknop Press of Harvard University Press, 1999.
Cassius Dio. See Jordanes.
Charles, Michael. "Transporting the Troops in Late Antiquity: Naves Onerariae, Claudian
and the Gildonic War" In The Classical Journal Volume 100, Number 3 (February/March, 2005) 
Pages 275-299, published by: The Classical Association of the Middle West and South.
Christie, Neil. The City Walls of Ravenna: The Defence of a Capital, A.D. 402-750. In Ravenna e l’Italia fra Goti e Longobardi  XXXVI Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina:(Ravenna), 1989, pp. 113–138.
Deliyannis, Deborah Mauskopf. Ravenna in Late Antiquity. New York, NY: Cambridge University Press, January 2010.
Hassall, Mark. " The Army" in The Cambridge Ancient History Vol. 11 The High Emprire A.D. 70 - 192 2nd edition, edited by Alan K. Bowman, Edward Champlin and Andrew Lintott, 9. United Kingdom: Cambridge University Press, 2000.
Hownblower, Simmon and Spawforth, Antony, eds. "Ravenna" In The Oxford Classical Dictionary. 3rd. edition. New York,NY: Oxford University Press, 2003.
Hutton, Edward. The Story of Ravenna. Great Britain: J.M. Dent and Sons Limited, 1926.
Jordanes. 29.151 of Getica. Translated by Charles C. Mierow.
Kazhdan, Alexander P. and Talbot, Alice-Mary eds. "Ravenna" In The Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 3. New York,NY: Oxford University Press, 1991.
Keppie, Lawrence. "The Army and the Navy: The Navy." In The Cambridge Ancient History Vol. 10 The Augustan Empire 43 B.C. - A.D. 69. 2nd edition, edited by Alan K. Bowman, Edward Champlin and Andrew Lintott, 11. United Kingdom: Cambridge University Press, 2000.
Lewis, Archibald R and Timothy J. Runyan. European Naval and Maritime History 300-1500. Indiana University Press, 1985.
Pitassi, Michael. The Navies of Rome. United Kingdom: The Boydell Press Woodbridge, March 19, 2009.
Starr, Chester G. The Influence of Sea Power on Ancient History. New York,NY: Oxford University Press, 1989.
Starr, Chester G. The Roman Imperial Navy 31 B.C. - A.D. 324. Great Britain: Lowe and Brydone Limited 1941.

Zunanje povezave 

Appian on Octavian. See section 32 
Jordanes quoting Cassius Dio in Getica. See chapter 29.151 
Sant' Apollinare Nuovo, Ravenna 
Andrea Augenti's official site (Italian) 
Book Augenti contributed to 

Ravena
Zgodovina Italije
Pristanišča v Italiji
Emilija - Romanja